Cserbenhagyás, közlekedési bűncselekmény
 Cserbenhagyás, 1964-es 4 részes brit tévéfilm
 Cserbenhagyás, 2005-ös amerikai film
 Cserbenhagyás, 2007-es amerikai film